Кельме (, устар. ) — город в Шяуляйском уезде Литвы. Является административным центром Кельмеского района и относится к этнографическому региону Жемайтия.

География 
Город расположен на реке Кражанте, в 19 км от железнодорожной станции Титувенай. Расстояние до Шауляя составляет 50 км, до Вильнюса — 210 км.

История 
Город впервые упоминается в 1416 году когда была построена первая церковь.

В 1655 и 1701 годах город был сожжён шведской армией. В 1830 году в Кельме был основан винокуренный завод, в 1833 году — кожевенное предприятие, в 1860 году — пивоваренный завод. 

С 1795 года, после третьего раздела Речи Посполитой, местечко Кельме входило в состав Россиенского уезда Виленского наместничества Литовской губернии Виленской губернии Российской империи а с декабря 1842 года вновь образованной Ковенской губернии.

До Второй мировой войны в Кельме находилась известная иешива. Согласно переписи 1897 года (1717 человек мужского и 2197 женского рода) евреи составляли значительную часть населения города (2710 человек иудейского вероисповедания и 1006 человек римско-католического), подавляющее большинство были торговцами.

Большая часть евреев в сельском районе Кельме были убиты во время массового расстрела 29 июля 1941 года. Казни совершались литовскими нацистами, вспомогательной полицией и немцами. В общей сложности число жертв составило 1250—1300 человек.

В 1998 году был утверждён современный .

Экономика 
Льнообрабатывающая, трикотажная, пищевая промышленности.

Население

Известные уроженцы 

 Мерас, Ицхокас — советский литовский писатель.

Достопримечательности 

 Архитектурной доминантой города является Успенский костёл. С ним связано первое упоминание города. Современное здание (красный кирпич)  было построено в 1908 году. 
  (ныне краеведческий музей). 
 .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кельме

Города Литвы
Населённые пункты Кельмеского района